Saurüsselkopf steht für:

Berge:
 Saurüsselkopf (Tegernseer Berge), 1364 m, bei Hohenwiesen, Oberbayern
 Saurüsselkopf (Chiemgauer Alpen), 1270 m, bei Ruhpolding, Oberbayern

Siehe auch:
 Saurüssel